Makabe (jap. ) bezeichnet:
 einen Landkreis in der Präfektur Ibaraki: Makabe-gun (Ibaraki)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Makabe (Ibaraki) (heute: Sakuragawa)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Makabe (Han)

Makabe ist der Familienname von:
 Shin’ya Makabe (* 1987), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Rokuro Makabe (1930–2012), japanischer Augenarzt an der Frankfurter Universität